Boksa (Bokša), Sztropkóhoz csatolt egykori szlovákiai község
Szénégető